Voici une liste de progiciels de gestion intégrés.



Logiciels payants 
Quelques éditeurs sur le marché français : (par ordre alphabétique)
AG2L avec la solution Industria, ERP, GPAO de gestion à l'affaire pour les industries
Aurea avec ACE (Aurea Collaborative Entreprise), anciennement GCE de Generix Group
A.S.T.I. avec :
La suite Texas spécialisée dans la mode
Axelor
Cegid Group avec :
Cegid Business ERP
Cegid Manufacturing PMI
CYRUS (CYlande Retail Universal Suite) issu du rachat de Cylande
Adler technologies avec :
 logiciel XT ERP pour les TPE/PME
EBP informatique avec :
EBP Open line PME
 Fastmag, avec :
 Fastmag Boutique (Solution de gestion de magasins) ;
 Fastmag E-commerce (CMS de vente en ligne intégré) ;
 Fastmag Négoce (Multi-magasins et gestion commerciale BtoB) ;
 Fastmag Production (Logiciel d'automatisation de la fabrication de produits) ;
 Fastmag Copilot (Le logiciel de Business Intelligence) ;
 Fastmag Connect (La marketplaces des partenaires de Fastmag).
 Fastmag Inshop (Solution de gestion de corners alimentaires) ;
 Harvard Gestion avec :
SX Gestion
Infor avec :
 Tryton
 Baan IV et Baan ERP V
 Infor LN 6.1 (ex Baan LN, ex SSA LN 6.1)
 SyteLine ERP
 Lawson avec M3 (ex-Movex)
 Microsoft Dynamics 365
Missler avec TopSolid
Oracle avec :
 Oracle e-Business Suite
 JD Edwards Enterprise One
Peoplesoft.
Proginov avec l'ERP Proginov et BSP (Bouquet de Services Proginov)
QAD avec MFG/PRO
Sage Group avec :
Sage ERP X3
Ciel, comprenant Gestion commerciale, Comptabilité et Paye
SAP SE avec :
 SAP Business One pour les entreprises de taille moyenne
SAP ERP pour les organisations importantes
Sikiwis, avec UERP
Simple CRM avec Simple ERP
 Stilog IST, avec Visual Planning.

Logiciels "gratuits et libres" 
(par ordre alphabétique)
 Apache OFBiz
 Compiere
 Dolibarr
 Ekylibre
 ERP5
 
 Odoo (version Community)
 Tryton
 Open-Prod

Références 

Progiciels de gestion intégrés
Liste